Blasdorf ist der Name mehrerer Ortschaften:
der deutsche Name der polnischen Stadt Błażejów
ein Ortsteil der Stadt Lieberose, Lkr. Dahme-Spreewald, Brandenburg; siehe Blasdorf (Lieberose)